Hopkins Park, village du comté de Kankakee dans l'Illinois.
 , un parc à Cincinnati dans l'Ohio.